Яку́пово — село в Шумовском сельсовете Красноармейского района Челябинской области.

Расположено в среднем течении реки Миасс на границе с Курганской областью в 50 км к северо-востоку от Челябинска.

История 
Якупово входит в число старинных башкирских сёл. Историческое название села — Субайгура (), которое переводится как «Красивая Земля» — «субай» (Красивый) и «гүр» (Земля). После Октябрьской Революции 1917 г. название было заменено на современное.

До революции 1917 года население села Якупово (Якуповский) подчинялось Челябинскому стану Оренбургского казачьего войска.

Население 

Национальный состав: башкиры — 100 %.

Достопримечательности 
 Мечеть «Якуповская»
 Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны
 Дом культуры
 Библиотека
 Детский сад «Миляш»
 Якуповская основная общеобразовательная школа, открыта 1965 году

Примечания 

Населённые пункты Красноармейского района (Челябинская область)